Blainville ist der Name von Orten:
Blainville (Québec), Stadt in der Provinz Québec, Kanada
 Blainville-Crevon, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime, Frankreich
 Blainville-sur-l’Eau, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Blainville-sur-Mer, französische Gemeinde im Département Manche, Frankreich
 Blainville-sur-Orne, französische Gemeinde im Département Calvados, Frankreich

Blainville ist der Familienname von Personen:
 Charles-Henri de Blainville, französischer Cellist, Komponist und Musiktheoretiker
 Henri Marie Ducrotay de Blainville (1777–1850), französischer Anatom und Zoologe

sowie der Name von
 Jean-Jules-Armand Colbert, Marquis de Blainville (1663–1704), französischer Adliger und Militär 

Siehe auch:
 Blainville-Schnabelwal